Константин Калиновский Калиновский, Константин Брониславович (1897—1931) — советский военный деятель.
 Калиновский, Константин Семёнович (Кастусь) (1838—1864) — революционный демократ, публицист, поэт, один из руководителей восстания на территории современных Белоруссии и Литвы.
 Калиновский, Константин Тимофеевич (1885—1962) — кадровый офицер русской Императорской армии и Донской армии, генерал-майор Всевеликого Войска Донского и Вооружённых Сил Юга России (ВСЮР).